Гра́бин — русская фамилия.

Известные носители 
 Грабин, Владимир Владимирович (род. 1933) —советский украинский государственный деятель.
 Грабин, Василий Гаврилович (1900—1980) — советский конструктор.

Топоним 
 Грабина — село в Бусском районе Львовской области Украины.

См. также